Ołdaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Ołdaki, village du powiat d'Ostrołęka
 Ołdaki, village du powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Podlachie
 Ołdaki, village